Вертёй () — многозначный топоним
 Вертёй — старинный замок во Франции.
 Вертёй-сюр-Шарант — коммуна во Франции.
  — коммуна во Франции.